Ammon est un nom propre.

Théonymie 
  ou Ben Ammi, fils incestueux de la fille cadette de Loth, dont descend selon la Bible le peuple Ammonite
 Ammon, dieu oraculaire de l'oasis égyptienne de Siwa
 Ammon, nom porté par deux personnages du Livre de Mormon

Anthroponymie 
 Ammon d'Alexandrie († 250), avec Mosée ou Moïse, tous deux martyrs à Alexandrie en Égypte ; saints chrétiens fêtés localement le 18 janvier
 Ammon d'Antioche († entre 249 et 251), avec Zénon, Ptolémée, Ingénès et Théophile, et dix mille martyrs de l'Église d'Antioche sous Dèce ; saints chrétiens fêtés le 
 Otto Ammon, anthropologue allemand (1842-1916), théoricien d'une forme de darwinisme social

Toponymie 
 Ammon, pays du Proche-Orient ancien peuplé par les Ammonites
 Ammon, ville située dans l’Idaho, aux États-Unis

Anatomie 
 Corne d'Ammon, autre nom de l'hippocampe, une structure du cerveau

Références 

Nom théophore